Austrag steht für:
 den bäuerlichen Altenteil, das Ausgedinge
 das Absondern von Stoffen in die Umgebung, siehe Emission (Umwelt)

Siehe auch